РУОР () — белорусский баскетбольный клуб из Минска, представляющий Республиканское училище олимпийского резерва (). Двукратный чемпион Белоруссии.

История 
Республиканское государственное училище олимпийского резерва города Минска (РГУОР, до 2004 года — РУОР) осуществляет подготовку резерва национальных команд Республики Беларусь, спортсменов высокой квалификации. На базе РГУОР сформировано 14 юношеских сборных команд по возрастным группам в различных видах спорта.

В Высшей лиге чемпионата Белоруссии по баскетболу в разные годы училище было представлено следующими командами:
 1992-1994 —  РТИ-2-РУОР
 1994-1997 — РУОР
 1997-1999 —  РШВСМ-РУОР
 2002-2003 — РТИ-РУОР
 2003-2004 — РУОР
 2009-2011 — Виталюр-РГУОР
 2019-2021 — РГУОР

В эти годы команды возглавляли известные белорусские тренеры Михаил Алексеевич Тайц (1992—1995), Александр Леонидович Попков (1995—1997, 2002—2004), Александр Александрович Борисов (1997—1998, 2009—2011), Михаил Аркадьевич Фейман (1998—1999, 2011), Николай Александрович Алексеев (2019—2021).

В начале-середине 1990-х годов за команду РУОР выступали победители молодёжного чемпионата Европы-1994 Андрей Кривонос, Дмитрий Кузьмин, Александр Куль, Егор Мещеряков, Алексей Пынтиков, Андрей Свиридов, а также известные белорусские баскетболисты Николай Алексеев, Александр Веренич, Алексей Лашкевич, Александр Попков, Сергей Сланевский, Константин Хорошилов.

В середине-конце 2010-х годов команда, представляющая училище, являлась базовой командой юношеской (кадетской) сборной Белоруссии (U-16).

Достижения 
 Чемпион Белоруссии: 1993/1994, 1996/1997.
 Серебряный призёр чемпионата Белоруссии: 1992/1993, 2002/2003.

Сезоны

Примечания

Ссылки 
 Сайт РГУОР
 БКМ-РГУОР-2013-2014 на сайте eurobasket.com
 БК РГУОР-2015-2016 на сайте nbl.by
 БК РГУОР-2016-2017 на сайте nbl.by
 БК РГУОР-2018-2019 на сайте nbl.by
 БК РГУОР-2019-2020 на сайте Белорусской федерации баскетбола
 БК РГУОР-2020-2021 на сайте Белорусской федерации баскетбола

Баскетбольные клубы по алфавиту
Баскетбольные клубы Белоруссии
Спортивные клубы Минска